Die Hirtenflöte ist der Titel von:
 Die Hirtenflöte (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow
 Die Hirtenflöte (Schnitzler), Erzählung von Arthur Schnitzler
 Die Hirtenflöte (Joho), Erzählung von Wolfgang Joho
 einer Sammlung europäischer Volkslieder, übersetzt und 1965 herausgegeben von James Krüss
 einem 1969 posthum erschienenen Lustspiel von Victor Hardung
 einer 1989 erschienenen Single der Sängerin Bianca